Владимир Спасский:
 Спасский, Владимир Александрович (1869—1943) — российский государственный, политический и церковный деятель. 
 Спасский, Владимир Никифорович (1824—1877) — российский государственный деятель, тайный советник, камергер.